Херёй (норв. Herøy) — коммуна в фюльке Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии. Является частью региона Суннмёре. Административный центр — город Фуснавог на острове Бергсойя. Промышленная зона Эггесбонес расположена к югу от Фуснавога на том же острове. Экологический центр Рунде расположен в северной части муниципалитета на острове Рунде. Другие населенные пункты в Херёй включают деревни Лейконг, Квалсунд или Молтустранда.

Муниципалитет площадью 120 квадратных километров является 320-м по площади из 356 муниципалитетов Норвегии. Херёй - 122-й по численности населения муниципалитет Норвегии с населением 8900 человек. Плотность населения муниципалитета составляет 75,4 человека на квадратный километр.

История 
Херёй был учрежден как коммуна 1 января 1838 г. 1 января 1867 года западный район Херёй был отделен и превращён в новую коммуну Санне. 1 января 1873 года Санне был возвращен Херёю. 1 января 1889 года район Эйксунн и остров Экё были переданы из Санне в Херёй.

В течение 1960-х годов по всей Норвегии произошло много муниципальных слияний. 1 января 1964 года три фермы в долине Гурскедален  были переданы из Херёй в Санне. Также в этот день район Эйксунн и остров Эйка были переданы из Херёя соседней коммуне Ульстейн.

Этимология 
Коммуна назван в честь архипелага небольших островов (древнескандинавский: Herøyjar). Первый элемент - herr, что означает «армия», а последний элемент - форма множественного числа от øy, что означает «остров». До 1918 года название писалось как Herø.

Герб 
Герб был представлен 27 марта 1987 года. На гербе изображены два серебряных или белых форштевня корабля на синем фоне.

Церкви 
Церковь Норвегии имеет три прихода в коммуне Херёй. Он является частью Søre Sunnmøre prosti (благочиния) в епархии Мёре.

Примечания

Ссылки